Le qualificazioni del singolare del BNP Paribas Masters 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Mikhail Youzhny (primo turno)
  Daniel Evans (ritirato)
  Malek Jaziri (ultimo turno)
  Karen Khachanov (ritirato)
  Robin Haase (qualificato)
  Dustin Brown (ultimo turno)

  Taylor Fritz (primo turno)
  Dušan Lajović (qualificato)
  Íñigo Cervantes (primo turno)
  Adam Pavlásek (primo turno)
  Andreas Seppi (qualificato)
  Yūichi Sugita (primo turno)

Qualificati 

  Pierre-Hugues Herbert
  Andreas Seppi
  Dušan Lajović

  Jan-Lennard Struff
  Robin Haase
  Julien Benneteau

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Masters 2016
ATP World Tour 2016